Álvaro Longoria (en) (né en 1968), directeur de film
 David Longoria (en), musicien de jazz
 Eva Longoria (née en 1975), actrice américaine d’origine mexicaine
 Evan Longoria (née en 1985), joueur américain de baseball
 Felix Z. Longoria, Jr. (en) (1920 - 1945), soldat américain d'origine mexicaine
 Pablo Longoria (né en 1986), dirigeant espagnol de football
 Paola Longoria (en) (née en 1989), joueuse mexicaine de racquetball
 Sam Longoria (en) (né en 1956), réalisateur américain

Homonymie de patronyme